Partito Unionista Nazionale – partito politico della Grecia
Partito Unionista Nazionale – partito politico del Sudan